Violettes impériales peut faire référence à :
Violettes impériales, film muet français réalisé par Henry Roussel (d'après une histoire de celui-ci), sorti en 1924, avec Suzanne Bianchetti, Raquel Meller ;
Violettes impériales, film français réalisé par le même Henry Roussel, remake parlant du précédent, sorti en 1932, toujours avec Suzanne Bianchetti, Raquel Meller ;
Violettes impériales, opérette française sur une musique de Vincent Scotto, d'après l'histoire de Henry Roussel, créée au Théâtre Mogador (Paris) en 1948, avec Marcel Merkès, Paulette Merval ;
Violettes impériales (Violetas imperiales), film musical franco-espagnol réalisé par Richard Pottier, sur une musique de Francis Lopez, également d'après l'histoire de Henry Roussel, sorti en 1952, avec Luis Mariano, Carmen Sevilla ;
La (les) Violette(s) impériale(s), nom commun désignant, en botanique, les fleurs du genre Viola.  

Homonymie de titre